Christopher Kas - um tenista alemão
Kas (refrigerantes)
KAS Eupen

Localidades

Qass - também grafada Kas

Kas (Sudão)
Ou ainda:

Kaş

Desambiguações de siglas